Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Krankenhausserie In aller Freundschaft, sortiert nach der offiziellen Episodennummerierung. Die Fernsehserie umfasst derzeit 25 Staffeln mit 1004 ausgestrahlten Episoden, 3 Spielfilme und 5 Dokumentationen.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Staffel 18

Staffel 19

Staffel 20

Staffel 21

Staffel 22

Staffel 23 
Auf Grund der COVID-19-Pandemie in Deutschland ging die Serie nach Folge 900 in eine längere Sommerpause, da es zu einem Drehstopp kam. Zudem entfielen auch eingeplante „Lücken“ durch Fußball-Events. Die Ausstrahlung wurde am 25. August 2020 mit Folge 901 fortgesetzt. Seit dieser Folge sind die Folgen zudem bereits eine Woche vor der Erstausstrahlung vorab in der Mediathek verfügbar, wodurch die Einschaltquoten nicht mehr vergleichbar sind.

Staffel 24

Staffel 25

Staffel 26

Spielfilme

Dokumentationen

In aller Freundschaft – Nachts in der Sachsenklinik 
In aller Freundschaft – Nachts in der Sachsenklinik ist eine 10 Folgen umfassende Webserie, als Spin-Off zu In aller Freundschaft. Es sind jeweils fünf Folgen der Serie am 12. und 19. Dezember 2017 auf der Homepage des MDR veröffentlicht worden. Die TV-Ausstrahlung der gesamten Serie erfolgte am 20. Oktober 2018 beim MDR.

Weblinks

Einzelnachweise 

Inallerfreundschaftepisoden
Episodenliste